Wikno – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nidzickim, w gminie Nidzica
 Wikno – osada leśna położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Szczytno